Флажи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пор-сюр-Сон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70235.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км севернее Безансона, в 9 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекают небольшие реки Батар () и Вьенна ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 156 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 108 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 84 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 84 активных жителей работали 78 человек (47 мужчин и 31 женщина), безработных было 6 (3 мужчины и 3 женщины). Среди 24 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона